Il doppio del torneo di tennis Wrexham Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Thomas Oger e Nicolas Tourte che hanno battuto in finale Richard Bloomfield e Robin Haase 64-7, 7-5, [12-10].

Teste di serie 

 Fabio Colangelo /  Marco Crugnola (primo turno)
 Thomas Oger /  Nicolas Tourte (Campioni)

 Michal Navrátil /  Stefan Wauters (primo turno)
 Josh Goodall /  Aisam-ul-Haq Qureshi (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Wrexham Challenger 2007